Laprida puede referirse a:

Francisco Narciso de Laprida, abogado y político argentino;
Cayetano Laprida, militar argentino;
Laprida, localidad en la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Partido de Laprida, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Laprida, localidad en la Provincia del Chubut, Argentina;
Laprida, localidad en la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.